Альмендингер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альмендингер, Владимир Вильгельмович (1895—1975) — российский военный деятель начала XX века.
 Альмендингер, Карл (1891—1965) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.